Jocurile foamei se poate referi la:

Jocurile foamei (roman)
Jocurile foamei (trilogie)
Jocurile foamei (film)